Каледі́н () — російське прізвище. Походить від слова «коляда» в його діалектному варіанті — «каледа».

Персоналії 
 Олексій Каледін (1861—1918) — російський військовий і державний діяч, генерал від кавалерії, один із керівників Білого руху в Росії у 1917—1918 роках, керівник Донської республіки у 1917—1918 роках, отаман Війська Донського.
 Сергій Каледін (* 1949) — російський письменник.

Російські прізвища